«Пером и шпагой»:

 Пером и шпагой — исторический роман Валентина Пикуля.
 Пером и шпагой — российский телесериал, экранизация вышеуказанного литературного произведения.